Hemiodus är ett släkte av fiskar. Hemiodus ingår i familjen Hemiodontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Hemiodus